Poręba – przysiółek wsi Skórnice w Polsce w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Fałków.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa piotrkowskiego.

Przypisy 

Skórnice